

Квалификации

Резултати

Класиране

Играчи

Треньори

Финална фаза

Резултати

Класиране

Играчи

Треньори

Източници 
 UEFA.com
 WorldFootball

2004
Европейско първенство по футбол 2004